

Anno 
 1973 – (MCMLXXIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1973 a.C.

Matematica 
 1973 (numero) – numero primo.

Astronomia 
 1973 Colocolo – asteroide della fascia principale del sistema solare

Musica 
 1973 – singolo di James Blunt del 2007